Il singolare femminile del Citi Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Magdaléna Rybáriková era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Andrea Petković per 6-4, 7-62.

Teste di serie

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Ekaterina Makarova (semifinale)
  Alizé Cornet (semifinale)

  Sorana Cîrstea (quarti di finale)
  Mona Barthel (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (campionessa)
  Madison Keys (secondo turno)

Wildcard

  Beatrice Capra (primo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)

  Taylor Townsend (primo turno)

Qualificate

  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Jessica Pegula (primo turno)

  Alexandra Mueller (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2013
WTA Tour 2013